Телевізійний канал (телеканал):
 Телевізійний канал (смуга радіочастот) — смуга радіочастот, відведена для передавання телевізійних сигналів переважно однієї телерадіоорганізації; призначений для потреб телебачення і зазначений у «Плані використання радіочастотного ресурсу України».

 Телевізійний канал (ЗМІ) — електронний ЗМІ (студія, телерадіоорганізація), що здійснює створення телевізійного контенту, тобто всієї сукупності телевізійних програм.

Див. також 
 Телепередача
 Українські телеканали

Джерела

Посилання 

Телебачення